Alexis Bouvard – astronomo francese
 Charles Bouvard – medico, chirurgo e chimico francese
 Gilles Bouvard – ex ciclista su strada francese
 Philippe Bouvard – giornalista, conduttore televisivo e scrittore francese